Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Donald Johnson e Cyril Suk che hanno battuto in finale Aleksandar Kitinov e Eric Taino 7-5, 7-6.

Teste di serie

 Jiří Novák /  David Rikl (primo turno)
 Assente

 Donald Johnson /  Cyril Suk (campioni)
 Chris Haggard /  Javier Sánchez (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 1999
ATP Tour 1999